

Geografia 
 Armenia
 Chapin – comune dell'Armenia nella provincia di Syunik, generalmente chiamato Chapni.

 Stati Uniti d'America
 Chapin – città della Contea di Lexington, Carolina del Sud
 Chapin – villaggio della Contea di Morgan, Illinois
 Chapin – comunità non incorporata della Contea di Franklin, Iowa
 Chapin – township della Contea di Saginaw, Michigan

Persone 
 Daniel Chapin Kinsey (1902-1970) – ostacolista statunitense, medaglista olimpico 
 Harry Chapin (1942-1981) – cantautore statunitense del genere folk rock 
 James Chapin (1889-1964) – ornitologo statunitense
 Jim Chapin (1919-2009) – batterista statunitense di jazz
 Marguerite Chapin (in Caetani) (1880-1963) –  giornalista, collezionista d'arte e mecenate statunitense naturalizzata italiana, principessa di Bassiano, duchessa di Sermoneta
 Mary Chapin Carpenter (n. 1958) – cantautrice e chitarrista statunitense

Pagine correlate 
 Chopin